Desa Kauman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 110,71), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 111,19), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 111,21), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 109,88), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,61), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 110,83), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,86, long 111,40), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,11, long 112,10), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,43), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 112,26), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 112,33), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 111,88), 
 Desa Kauman (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,26), 

Robotskapade Indonesienförgreningar